Stalker steht für:
 Stalker, Person, die anderen nachstellt, siehe Stalking
 Stalker, alternativer Titel von Picknick am Wegesrand, Roman von Arkadi und Boris Strugazki (1971)
 Stalker (Film), sowjetischer Spielfilm von 	Andrei Tarkowski (1979)
 Stalker (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2014–2015)

geografische Objekte:
 Mount Stalker, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Castle Stalker, Burg am Loch Linnhe, Schottland

Stalker ist der Familienname folgender Personen:
 Gale H. Stalker (1889–1985), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Stalker (* 1984), englischer Boxer

Der Stalker steht für:
 Der Stalker, Hörspiel aus der Reihe Radio-Tatort (2012)

S.T.A.L.K.E.R. steht für:
 S.T.A.L.K.E.R., Computerspielreihe von GSC Game World (seit 2007)

Siehe auch:
 Stälker, neuseeländische Speed-Metal-Band